Waldhopf ist eine Bezeichnung für zwei Vogelarten:
 Waldhopf (Baumhopf) (Phoeniculus castaneiceps), ein Vertreter der afrikanischen Baumhopfe
 Waldrapp (Geronticus eremita), historisch Waldhopf, ein europäischer Ibis